Mielgas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Medicago rigidula.
 El nombre común de la planta Medicago sativa.